Магистрала 61 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати, преминаваща през щатите Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Арканзас, Мисури, Айова, Уисконсин и Минесота. Обща дължина 1406,9 мили (2263,7 km), от които най-много в щата Мисури 375,0 мили (603,4 km), най-малко – в щата Тенеси 15,0 мили (24,1 km).

Магистралата започва в центъра на град Ню Орлиънс, насочва се на запад и северозапад, минава през столицата Батън Руж, завива на север и след 196 km навлиза в югозападната част на щата Мисисипи. Прекосява от юг на север целия щат в западната му част, покрай левия (източен) бряг на река Мисисипи, като преминава през 9 окръжни центъра и след 326 мили (524,5 km) навлиза в щата Тенеси. Тук преминава през град Мемфис, преодолява река Мисисипи и навлиза в източната част на щата Арканзас. На протежение от 122 km пресича североизточната му част, като преминава през 3 окръжни центъра и навлиза в крайната югоизточна част на щата Мисури. Пресича целия щат от юг на север по източната му периферия, покрай десния (западен) бряг на река Мисисипи, минава западно от град Сейнт Луис, отново преодолява река Мисисипи и излиза на левия ѝ бряг на територията на щата Айова. Тук на протежение от 307 km пресича от юг на север източната периферия на щата и при град Дъбюк за трети път преодолява река Мисисипи и навлиза в щата Уисконсин. Пресича крайната му югозападна част на протежение от 188 km, за четвърти път пресича Мисисипи и навлиза в югоизточната част на щата Минесота. Преминава покрай десния бряг на Мисисипи, при град Хейстингс за пети път преодолява реката, минава през столицата Сейнт Пол и завършва на 44 km северно от нея, при град Уоминг.

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1